Kristensen kan avse

Personer
 Antoinette Kristensen
 Cecilia Kristensen
 Emil Kristensen
 Esben Rohde Kristensen
 Evald Tang Kristensen
 Henrik Dam Kristensen
 Iben Snebang Kristensen
 Jens Kristensen
 Knud Kristensen
 Lis Vibeke Kristensen
 Ludvig Kristensen Daa
 Marius Kristensen
 Mirjam Kristensen
 Monica Kristensen Solås
 Patrick Kristensen
 Ragnhild Kristensen
 Sven Møller Kristensen
 Thor Kristensen
 Tom Kristensen, flera personer
 Tom Kristensen (född 1955)
 Tom Kristensen (författare)
 Tom Kristensen (racerförare)
 William Brede Kristensen

Annat
 3455 Kristensen
 Kristensen (auktor)

Geografi
 Kristensen Rocks
 Mount Kristensen

Se även
 Christensen

Danska efternamn
Norska efternamn